El nombre Cristóbal Colón puede referirse a:

Personas 
 Cristóbal Colón, descubridor de América (1492).

Duques de Veragua:
Cristóbal Colón de la Cerda, 13º duque de Veragua, político español, descendiente de Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón y Aguilera, 16º duque de Veragua.
Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, 17º duque de Veragua, vicealmirante de la Armada Española.
Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, 18º duque de Veragua.

 Cristóbal Colón, jugador de béisbol venezolano.

Clubs deportivos 

Club Cristóbal Colón, club de fútbol de Ñemby, Paraguay.
Cristóbal Colón FBC, club de fútbol de Julián Augusto Saldívar, Paraguay.

Buques 
 Cristóbal Colón, seis buques de la Armada Española nombrados en honor a Cristóbal Colón.

Cine 
 Cristóbal Colón, de oficio... descubridor, película española de 1982.

Toponimia 
  Cristóbal Colón, estación del Metro de Santiago (Chile).
  Cristóbal Colón, antiguo territorio federal de Venezuela.

